Brétigny kan syfta på:
 Brétigny, Eure – en kommun i departementet Eure i regionen Haute-Normandie i norra Frankrike
 Brétigny, Oise – en kommun i departementet Oise i regionen Picardie i norra Frankrike
 Brétigny-sur-Orge – en kommun i departementet Essonne i regionen Île-de-France i norra Frankrike
 Bretigny – en kommun i departementet Côte-d'Or i regionen Bourgogne i östra Frankrike